est le premier album du groupe The Idle Race, sorti fin 1968.

Titres 

Toutes les chansons sont de Jeff Lynne, sauf indication contraire.

Face 1 

 The Skeleton and the Roundabout – 2:26
 Happy Birthday (Hill, Hill) – 0:23
 The Birthday – 3:00
 I Like My Toys – 2:12
 Morning Sunshine – 1:48
 Follow Me, Follow – 2:48
 Sitting in My Tree – 2:00

Face 2 

  On With the Show – 2:22
 Lucky Man – 2:38
 Don't Put Your Boys in the Army, Mrs. Ward – 2:14
 Pie in the Sky (Pritchard) – 2:27
 The Lady Who Said She Could Fly – 2:22
 End of the Road – 2:09

Musiciens 

 Jeff Lynne : guitare, chant
 Greg Masters : basse
 Dave Pritchard : guitare
 Roger Spencer : batterie

Album de The Idle Race
Premier album musical sorti en 1968
Album publié par Liberty Records